Le nom Mohamed Charfi désigne plusieurs personnalités :
 Mohamed Charfi (né en 1946), juriste et homme politique algérien,
 Mohamed Charfi (1936 - 2008), universitaire et homme politique tunisien.